Wortelmann ist der Name von
Fritz Wortelmann (1902–1976), deutscher Verleger und Dramaturg 
Wilhelm Wortelmann, deutscher Sportjournalist